Alejandro Cambridge, I conde de Athlone (cuyo nombre de nacimiento en alemán era Alexander Augustus Frederick William Alfred George Cambridge prinz von Teck); (Palacio de Kensington, Londres, 14 de abril de 1874-Ibidem, 16 de enero de 1957), fue un comandante militar y general de división británico, miembro de la familia real y hermano menor de la reina María. Sirvió como gobernador general de la Unión de Sudáfrica y como gobernador general de Canadá.

Biografía

Primeros años, educación y carrera militar 

El príncipe Alejandro nació el 14 de abril de 1874 en el palacio de Kensington, en Londres. Sus padres fueron el príncipe Francisco, duque de Teck —hijo del duque Alejandro de Würtemberg y su esposa morganática, la condesa Claudine Rhédey von Kis-Rhéde— y la princesa María Adelaida de Cambridge —tercera hija del príncipe Adolfo, duque de Cambridge y la princesa Augusta de Hesse-Cassel. Aunque su madre era nieta del rey Jorge III y prima de la reina Victoria, como hijo de un príncipe de Teck, en Württemberg, recibió desde su nacimiento el tratamiento de Su Alteza Serenísima y ostentó el título de príncipe Alejandro de Teck.

Cuando tenía nueve años, sus padres estuvieron dos años fuera del Reino Unido con la intención de escapar de sus acreedores, pero Alejandro permaneció en el Eton College antes de pasar a la Real Academia de Sandhurst. En 1894, después de completar su formación como oficial, Alejandro fue comisionado como teniente segundo en el Séptimo Regimiento de Húsares de la Reina, y poco después sirvió en la Segunda Guerra Matabele. Su nombre y acciones meritorias fueron mencionados en los reportes de sus superiores durante el conflicto y al terminar la guerra, el 8 de diciembre de 1898, fue designado caballero comendador de la Real Orden Victoriana por la reina Victoria. Más tarde, por sus acciones en la Segunda Guerra Bóer, recibió la Orden al Servicio Distinguido en abril de 1901, de manos del rey Eduardo VII.

Matrimonio e hijos 
El 16 de noviembre de 1903, se anunció el compromiso del príncipe Alejandro de Teck con su prima segunda, Alicia de Albany, hija del príncipe Leopoldo, duque de Albany y por tanto nieta de la reina Victoria y sobrina de quien entonces estaba próximo a ser Gobernador General de Canadá, el príncipe Arturo, duque de Connaught y de Strathearn. El matrimonio se celebró en la capilla de St. George en el Castillo de Windsor, el 10 de febrero de 1904, y seis días después, como parte de la celebración del matrimonio, el príncipe fue elevado a Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana. Durante los siguientes años la pareja tuvo tres hijos: la princesa May de Teck, nacida en 1906; el príncipe Rupert de Teck, nacido en 1907; y el príncipe Mauricio de Teck. Sin embargo, Mauricio vivió menos de seis meses, entre el 29 de marzo y el 14 de septiembre de 1910.

Primera Guerra Mundial 
Previo al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el príncipe Alejandro, quien había sido ascendido a mayor y tenía a sus órdenes el Segundo Regimiento de Life Guards, fue nominado por el primer ministro británico Herbert Asquith para servir como Gobernador General de Canadá. Sin embargo, el príncipe fue llamado al servicio activo con su regimiento, partiendo a pelear en Francia y Flandes.

Debido al sentimiento antialemán que predominaba en el Reino Unido, el rey Jorge V renunció a sus títulos alemanes y renombró la casa real, del alemán «Sajonia-Coburgo-Gotha» al británico «Windsor», tomando este último como apellido oficial para todos los descendientes en línea paterna de la reina Victoria. Otros miembros de la nobleza también renunciaron a sus títulos alemanes y cambiaron sus nombres a una forma inglesa. Con motivo de una real orden emitida el 14 de julio de 1917, Alejandro —junto con su hermano, el príncipe Adolfo, duque de Teck— igualmente renunció a todos sus títulos, tratamientos y honores alemanes y adoptó el apellido británico de Cambridge, derivado del ducado de su abuelo materno. Alejandro fue conocido simplemente como sir Alejandro Cambridge —recibió el tratamiento honorario de «sir» debido a su posición como Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana—, hasta que el 7 de noviembre de 1917, el rey lo nombró conde de Athlone y vizconde de Trematon. Athlone había declinado un marquesado, porque pensó que el título no sonaba lo suficientemente británico. La esposa de Athlone conservó su título y tratamiento real, mientras que sus hijos sobrevivientes se convirtieron en lady May Cambridge y Rupert Cambridge, vizconde de Trematon. Rupert iba a heredar el título de conde de Athlone, pero murió el 15 de abril de 1928, diez días antes de su vigésimo primer cumpleaños, lo que causó que la tercera creación del título se extinguiera con la muerte del primer conde.

Tras el cese de hostilidades en Europa en 1918, Athlone se retiró del ejército y ocupó algunos puestos en el área civil, comenzando en el Hospital Middlesex. Debido a su experiencia allí, fue nombrado para presidir una comisión de investigación sobre las necesidades de los médicos en 1921. Conocido como el Comité de Athlone, su trabajo condujo a la creación de escuelas de postgrado para la educación e investigación médica, como la Royal Postgraduate Medical School (Real Escuela de Medicina de Postgrado) en el Hospital Hammersmith y la London School of Hygiene & Tropical Medicine (Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres).

Gobernador General de la Unión de Sudáfrica 
En 1923, Athlone fue ascendido por el rey a Mayor General —a pesar de su retiro del ejército— y nombrado Gobernador General de la Unión de Sudáfrica, en reemplazo del primo de su esposa, el príncipe Arturo de Connaught. Llegó a Pretoria en enero de 1924 y de inmediato comenzó a desempeñar sus deberes virreinales, abrió el recién terminado edificio del Parlamento, unas semanas antes de que el Primer Ministro de Sudáfrica, Jan Smuts, le aconsejara repentinamente que prorrogara la legislatura.

En la siguiente elección —cuya gestión obligó a Athlone a cancelar la prevista gira de Eduardo, príncipe de Gales— el Partido Nacional ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, lo que hizo que Athlone designara al líder del partido, James Barry Munnik Hertzog, como su nuevo primer ministro. Por esa época el nacionalismo afrikáner iba aumentando en el dominio, Hertzog era republicano y promovía la separación de Sudáfrica del Imperio británico, por tanto propuso que el país adoptara su propia bandera sobre la bandera de la Unión. Athlone, sin embargo, resultó empático y discreto y resolvió el problema promoviendo una bandera que sería exclusiva de Sudáfrica, pero que contenía la bandera de la Unión dentro de ella, pese a la oposición de numerosos afrikáners. Athlone ganó popularidad entre los sudafricanos de todas las razas a través de sus frecuentes giras por el país, realizando una serie de deberes ceremoniales, que incluyeron la apertura del Pioneer Park en Johannesburgo.

Por su servicio a la corona en Sudáfrica, Jorge V lo nombró compañero de la Orden de la Jarretera el 17 de abril de 1928, a su regreso al Reino Unido, el 4 de agosto de 1931, fue nombrado gobernador y alguacil del castillo de Windsor. Al año siguiente fue seleccionado como rector de la Universidad de Londres, que puesto que mantuvo hasta 1955.

Lord Athlone se desempeñó luego como rector de la Universidad de Londres, hasta que en 1940 fue nombrado Gobernador General del Canadá por Jorge VI, rey de Canadá, por recomendación del Primer Ministro de Canadá, William Lyon Mackenzie King, en sustitución de Lord Tweedsmuir como virrey, ocupando el cargo hasta que fue sucedido por el Harold Alexander en 1946. Athlone resultó ser decisivo en el esfuerzo de participación de Canadá en la guerra y anfitrión de los estadistas británicos y norteamericanos.

Títulos y órdenes

Títulos 
Reino de Württemberg
 14 de abril de 1874 - 14 de julio de 1917: Su Alteza Serenísima el príncipe Alejandro de Teck.

Reino Unido
 14 de julio de 1917 - 17 de julio de 1917: Brigadier sir Alejandro de Cambridge.
 17 de julio de 1917 - 1918: Brigadier el Muy Honorable conde de Athlone.
 1918 - 21 de enero de 1924: Mayor General el Muy Honorable conde de Athlone.
 21 de enero de 1924 - 21 de diciembre de 1930: Su Excelencia Mayor General el Muy Honorable conde de Athlone, Gobernador General de la Unión de Sudáfrica.
 21 de diciembre de 1930 - 16 de enero de 1957: Mayor General el Muy Honorable conde de Athlone.

Canadá
 21 de junio de 1940 - 12 de abril de 1946: Su Excelencia el General el Muy Honorable conde de Athlone, Gobernador General y Comandante en Jefe de la Milicia, Fuerzas Navales y Aéreas de Canadá.

Órdenes 

 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Wurttemberg. (Reino de Wurtemberg)

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Biografía del conde de Athlone en el sitio web del Gobernador General de Canadá.
 Biografía del conde de Athlone en The Canadian Encyclopedia.

Casa de Teck
Gobernantes de Sudáfrica
Gobernadores generales de Canadá
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Doctores honoris causa por la Universidad McMaster
Doctores honoris causa por la Universidad de Columbia Británica
Doctores honoris causa por la Universidad Laval
Grandes maestres de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros de justicia de la Orden de San Juan
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Orange-Nassau
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Fallecidos en Londres
Políticos de Sudáfrica del siglo XX